ТЕО - Техніко-економічне обґрунтування
 Тео - муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.